Карлоу:

 Карлоу — графство в Ирландии.
 Карлоу — столица одноимённого ирландского графства.
 Замок Карлоу — замок в графстве Карлоу.
 Карлоу, Шон (род. 1985) — австралийский фигурист.